Prokopios ist der Name folgender Personen:

 Prokopios (Märtyrer) († 303), christlicher Märtyrer, in Caesarea hingerichtet
 Prokopios von Gaza (um 465–528), oströmischer Sophist und Rhetoriker
 Prokopios von Caesarea (um 500–um 562), griechischer Historiker

Siehe auch:
 Procopius
 Prokop